Wajane är ett släkte av spindlar. Wajane ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Wajane

fr:Wajane